

Sport 
Bill Jones (basketballer, 1914) (1914–2006), Amerikaans professioneel basketballer in 1942 en een pionier van rassenintegratie in de sport
Bill Jones (basketballer, 1936) (1936–2008), Amerikaans college basketbalcoach
Bill Jones (basketballer, 1944), Amerikaans college basketbalcoach
Bill Jones (basketballer, 1958), Amerikaans professioneel basketballer
Bill Jones (basketballer, 1966), Amerikaans professioneel basketballer
Bill Jones (honkballer, 1882), Major League honkballer van 1882–1884
Bill Jones (honkballer, 1887) (1887–1946), Major League honkballer
Bill Jones (American footballspeler, 1966), American footballspeler
Bill Jones (Australische voetballer, 1887) (1887–1979), Australisch voetballer voor Geelong in 1915
Bill Jones (Australische voetballer, 1891) (1891–1961), Australisch voetballer voor Richmond
Bill Jones (Australische voetballer, 1897) (1897–1967), Australisch voetballer voor Geelong in 1920
Bill Jones (Australische voetballer, 1912) (1912–1987), Australisch voetballer voor Carlton en North Melbourne
Bill Jones (Australische voetballer, 1920) (1920–1986), Australisch voetballer voor Fitzroy
Bill Jones (Australische voetballer, 1935) (1935–1996), Australisch voetballer voor Collingwood en Oakleigh
Bill Jones (Brits voetballer, 1921) (1921–2010), Brits internationaal voetballer (Liverpool)
Bill Jones (Brits voetballer, 1924) (1924–1995), Brits voetballer (Manchester City, Chester City)
Bill Jones (speed skater) (1923-2003), Britse olympische speedskater
Bill Jones (sportreporter), sportreporter uit Dallas

Politiek 
Bill Jones (politicus, 1949), voormalig Californisch staatssecretaris
Bill Jones (politicus), voormalig lid van het Mississippi House of Representatives

Kunst en amusement 
Bill Jones (artiest) (* 1946), fotograaf, installatie artiest en artiest uit New York
Bill Jones (folkzanger), Brits folkzanger
Bill T. Jones (* 1952), Amerikaans artistiek leider, choreograaf en danser

Anders 
Bill Jones (staalbereiding) (1839–1889), Amerikaans staalbereidend uitvinder en manager
Bill Jones (vakbondslid) (1900–1988), Brits vakbondslid
Canada Bill Jones (c. 1840–1880), oplichter, rivierbootgokker en kaartspeler

Zie ook 
Billy Jones (doorverwijzing)
Will Jones (doorverwijzing)
William Jones (doorverwijzing)
Willie Jones (doorverwijzing)
Bill Ryder-Jones (gitarist) (* 1983), gitarist met Wirral band The Coral